Alie Sesay (1994) – calciatore sierraleonese
 Ansu Sesay (1976) – ex cestista statunitense
 Brima Sesay (1981-2009) – calciatore sierraleonese
 Hassan Sesay (1987) – calciatore sierraleonese
 Israel Sesay (1990) – calciatore sierraleonese naturalizzato statunitense
 Sulaiman Sesay-Fullah (1991) è un calciatore sierraleonese